|-
| 89401 - || || 17 de novembre, 2001 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 89402 - || || 19 de novembre, 2001 || Oizumi || T. Kobayashi
|-
| 89403 - || || 17 de novembre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 89404 - || || 17 de novembre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 89405 - || || 17 de novembre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 89406 - || || 17 de novembre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 89407 - || || 17 de novembre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 89408 - || || 17 de novembre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 89409 - || || 17 de novembre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 89410 - || || 17 de novembre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 89411 - || || 17 de novembre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 89412 - || || 17 de novembre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 89413 - || || 18 de novembre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 89414 - || || 18 de novembre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 89415 - || || 17 de novembre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 89416 - || || 17 de novembre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 89417 - || || 17 de novembre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 89418 - || || 17 de novembre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 89419 - || || 17 de novembre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 89420 - || || 17 de novembre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 89421 - || || 17 de novembre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 89422 - || || 17 de novembre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 89423 - || || 17 de novembre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 89424 - || || 17 de novembre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 89425 - || || 17 de novembre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 89426 - || || 17 de novembre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 89427 - || || 17 de novembre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 89428 - || || 17 de novembre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 89429 - || || 17 de novembre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 89430 - || || 17 de novembre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 89431 - || || 17 de novembre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 89432 - || || 17 de novembre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 89433 - || || 17 de novembre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 89434 - || || 17 de novembre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 89435 - || || 19 de novembre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 89436 - || || 19 de novembre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 89437 - || || 19 de novembre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 89438 - || || 19 de novembre, 2001 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 89439 - || || 19 de novembre, 2001 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 89440 - || || 19 de novembre, 2001 || Haleakala || NEAT
|-
| 89441 - || || 19 de novembre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 89442 - || || 19 de novembre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 89443 - || || 19 de novembre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 89444 - || || 19 de novembre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 89445 - || || 20 de novembre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 89446 - || || 20 de novembre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 89447 - || || 20 de novembre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 89448 - || || 21 de novembre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 89449 - || || 21 de novembre, 2001 || Haleakala || NEAT
|-
| 89450 - || || 19 de novembre, 2001 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 89451 - || || 17 de novembre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 89452 - || || 17 de novembre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 89453 - || || 19 de novembre, 2001 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 89454 - || 2001 XG || 4 de desembre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 89455 - || || 8 de desembre, 2001 || Starkenburg Observatory || Starkenburg
|-
| 89456 - || || 5 de desembre, 2001 || Haleakala || NEAT
|-
| 89457 - || || 5 de desembre, 2001 || Haleakala || NEAT
|-
| 89458 - || || 7 de desembre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 89459 - || || 7 de desembre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 89460 - || || 8 de desembre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 89461 - || || 9 de desembre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 89462 - || || 7 de desembre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 89463 - || || 9 de desembre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 89464 - || || 9 de desembre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 89465 - || || 10 de desembre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 89466 - || || 9 de desembre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 89467 - || || 9 de desembre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 89468 - || || 9 de desembre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 89469 - || || 9 de desembre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 89470 - || || 9 de desembre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 89471 - || || 9 de desembre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 89472 - || || 9 de desembre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 89473 - || || 9 de desembre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 89474 - || || 9 de desembre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 89475 - || || 10 de desembre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 89476 - || || 10 de desembre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 89477 - || || 10 de desembre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 89478 - || || 10 de desembre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 89479 - || || 10 de desembre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 89480 - || || 10 de desembre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 89481 - || || 10 de desembre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 89482 - || || 11 de desembre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 89483 - || || 11 de desembre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 89484 - || || 11 de desembre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 89485 - || || 11 de desembre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 89486 - || || 11 de desembre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 89487 - || || 14 de desembre, 2001 || Oizumi || T. Kobayashi
|-
| 89488 - || || 10 de desembre, 2001 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 89489 - || || 7 de desembre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 89490 - || || 9 de desembre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 89491 - || || 9 de desembre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 89492 - || || 9 de desembre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 89493 - || || 9 de desembre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 89494 - || || 9 de desembre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 89495 - || || 9 de desembre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 89496 - || || 9 de desembre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 89497 - || || 9 de desembre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 89498 - || || 9 de desembre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 89499 - || || 9 de desembre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 89500 - || || 10 de desembre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
9